Die Serie A 2021/22 war die 55. Spielzeit der höchsten italienischen Spielklasse im Frauenfußball. 

Die Spielzeit startete am 28. August 2021 und endete am 15. Mai 2022.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2021/22 qualifizierten sich die 10 besten Mannschaften der vorherigen Saison (Serie A 2020/21) und die zwei besten Mannschaften der vorherigen Zweitligasaison (Serie B 2020/21). Florentia S.G. gab seinen Startplatz auf, dafür rückte Sampdoria Genua nach.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Statistik

Torschützenliste 
Die Sortierung erfolgt analog zur Liste der LNPA.

Siehe auch 
 Serie A (Frauenfußball)
 Serie A 2020/21 (Frauen)
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien

Weblinks 
 Offizielle Webseite auf figc.it
 Spieltage und aktuelle Tabelle der Serie A Femminile auf kicker.de
 Serie A der Frauen auf soccerway.com
 Serie A der Frauen auf soccerdonna.de

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22